Die Verführten ist der Titel von:

 Die Verführten (Roman), Roman von Hans Hyan (1911)
 Die Verführten (1919), deutscher Film von Carl Froelich (1919) 
 Die Verführten (1953) (Farlig ungdom), dänischer Film von Lau Lauritzen junior (1953) 
 Die Verführten (2017) (The Beguiled), US-amerikanischer Film von Sofia Coppola (2017) 

Siehe auch:
 Loro – Die Verführten, Spielfilm von Paolo Sorrentino (2018)